Oberurbach ist der Name folgender Orte:

 Oberurbach (Urbach), ein Ortsteil von Urbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Oberurbach (Bad Waldsee), ein Ortsteil von Bad Waldsee, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg